Bligger af Steinach var navnet på en række middelalderlige fyrster i Steinach, i dag Neckarsteinach i Hesse, Tyskland. Tilsammen var den adelige familie kendt som Edelfreien von Steinach.

De tre fyrster der kendes med navnet er:
 Bligger 1. af Steinach
 Bligger 2. af Steinach
 Bligger 3. af Steinach